El Torneig de Bakú 2015, oficialment conegut com a Baku Cup 2015, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La cinquena edició del torneig es va celebrar entre el 27 de juliol i el 2 d'agost de 2015 al Baku Tennis Academy de Bakú, Azerbaidjan.

La tennista russa Margarita Gasparyan va guanyar una fita molt destacada, ja que va aconseguir el doblet de títols sent alhora el primer títol individual i el primer de dobles de la seva carrera. A més, destaca el fet que fins aquest torneig encara no havia aconseguit cap victòria individual en el circuit.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

WTA Tour 2015
2015